«Любовь и ненависть» — это название имеют несколько фильмов:
«Любовь и ненависть» — фильм 1935 года с Эммой Цесарской в главной роли, реж. Альберт Гендельштейн (СССР)
«Любовь и ненависть» — фильм 1964 года с Белгин Дурок в главной роли, реж. Дургут Демирак (Турция)
«Любовь и ненависть» — фильм 1996 года с Насируддин Шах в главной роли, реж. Панкай Парашар (Индия)
«Любовь + ненависть» — фильм 2005 года с Трейси Брабин в главной роли, реж. Доминик Сэвадж (Великобритания, Ирландия)

См. также 
«Любовь — ненависть — смерть» — фильм 1918 года с Ричардом Болеславским в главной роли, реж. Иван Перестиани (Россия)
«Между любовью и ненавистью» (연애시대 Ён э си тэ) — фильм 2006 года с Чхве Боён в главной роли, режиссёр Хан Джисын (Южная Корея)''